Международный теннисный турнир в Хобарте (Австралия) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в январе в Хобарте (Австралия) на хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 275 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Международный чемпионат Тасмании основан накануне сезона-1994 как часть подготовительной серии соревнований перед Australian Open. С тех пор соревнование регулярно входит в календарь WTA, имея базовую категорию календаря.

Одиночный турнир из года в год достаточно сильно меняет свой состав и за первые 24 года проведения ни одна теннисистка не смогла выиграть тасманский приз хотя бы два раза, хотя несколько теннисисток имеют по несколько участий в титульном матче: дважды играла в финалах Мана Эндо, Доминик ван Рост, Чанда Рубин, Рита Гранде и ряд других. Переломить эту традицию смогла бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, которая победила на турнире дважды подряд в 2017 и 2018 годах. Парный турнир менял состав менее явно и нескольким теннисисткам удалось выиграть местный чемпионат по два раза, а на счету Елены Лиховцевой сразу три титула.

Финалы турниров

См. также 
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA